The Watchtower kan syfta på följande:

 The Watchtower, Antarktis. ett berg i Antarktis
 The Watchtower, Alberta, ett berg i Kanada
 Vakttornet, en tidskrift som ger ut av Jehovas Vittnen